Skärgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Skärgöl, sjö i Uppvidinge kommun, 
Skärgöl (Asa socken, Småland), sjö i Växjö kommun, 
Skärgöl (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (4,35 ha)
Skärgöl (Källeryds socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun, 
Skärgöl (Långasjö socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun, 
Skärgöl (Ramkvilla socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (6,12 ha)
Skärgöl (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun, 
Skärgöl (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Skärgölen (Källeryds socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun, 
Skärgölen (Södra Vi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (6,63 ha)
Skärgölen (Torsås socken, Småland), sjö i Torsås kommun,  (2,5 ha)
Skärgölen (Ås socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Skärgölen (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Stora Skärgöl, sjö i Uppvidinge kommun, 
Skärgölen (Blåviks socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun, 
Skärgölen (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Skärgölen (Krokeks socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (4,7 ha)
Skärgölen (Kvillinge socken, Östergötland, 650986-152463), sjö i Norrköpings kommun,  (4,43 ha)
Skärgölen (Kvillinge socken, Östergötland, 651124-151869), sjö i Norrköpings kommun,  (7,72 ha)
Skärgölen (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun, 
Skärgölen (Simonstorps socken, Östergötland, 651172-152250), sjö i Norrköpings kommun,  (10,1 ha)
Skärgölen (Simonstorps socken, Östergötland, 651422-152812), sjö i Norrköpings kommun,  (8,05 ha)
Skärgölen (Simonstorps socken, Östergötland, 651573-152481), sjö i Norrköpings kommun,  (17,6 ha)
Skärgölen (Simonstorps socken, Östergötland, 651892-152407), sjö i Norrköpings kommun, 
Skärgölen (Stjärnorps socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (2 ha)
Skärgölen (Åtvids socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Stora Skärgölen, sjö i Norrköpings kommun,  (5,21 ha)

Se även
Skäragyl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn